Mazzetti – gioco di carte
 Mazzetti di Pietralata – famiglia nobile italiana
 Annamaria Mazzetti – triatleta italiana
 Antonio Mazzetti – magistrato e letterato italiano
 Carpoforo Mazzetti Tencalla – pittore, scultore e stuccatore svizzero
 Cocky Mazzetti – cantante italiana
 Giuseppe Maria Mazzetti – arcivescovo italiano
 Guido Mazzetti – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Lorenza Mazzetti – regista, scrittrice e pittrice italiana
 Loris Mazzetti – giornalista, regista, scrittore e docente italiano
 Roberto Mazzetti – pedagogista italiano

Pagine correlate

Mazzetta